

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WQg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Kostera – część wsi Widuchowa woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kostera – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Gnojno

Gatunki ryb 
 kostera kropkowana (Lactophrys bicaudalis)
 kostera rogata albo kostera rogaczek (Lactoria cornuta)
 kostera czteroroga (Acanthostracion quadricornis)
 kostera czteroróg (Acanthostracion quadricornis)
 kostera gruzełkowata (Ostracion cubicus)
 kostera grzbietoroga (Lactoria fornasini)
 kostera jadowa (Rhinesomus triqueter)
 kostera piramidalna (Tetrosomus gibbosus)
 kostera plamista (Ostracion meleagris)
 kostera plastromiodna (Acanthostracion polygonius)
 kostera trygonek (Lactophrys trigonus)

Inne 
 Kostera – nieofic. przysiółek wsi Paszków w  woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb